Флаг муниципального образования город-курорт Геленджи́к Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 8 апреля 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1865.

Описание 
«Флаг города Геленджик представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две равные части — голубую и белую; посередине голубой части — белое солнце с прямыми лучами; посередине белой части, вплотную к границе частей — голубой прямоугольник со скруглёнными нижними углами (занимающий 1/2 длины и 7/18 ширины полотнища), несущий пять одинаковых белых горизонтальных полос, изогнутых в виде остроконечных волн; расстояние между двумя полосами равно ширине одной полосы».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба города-курорта Геленджик.

Композиция флага отражает особенности города — голубая часть флага символизирует Чёрное море, а прямоугольник с изображением волн — Геленджикскую бухту. Солнце, являясь символом света, тепла, жизни, изобилия, дополняет композицию флага Геленджика как города-курорта.

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, благородства, мира, взаимопомощи.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, славы, истины, преданности.

Примечания 

Геленджик
Геленджик
Флаги с изображением солнца